Elisabeth von Thüringen ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Thüringen (1207–1231), Heilige, ungarische Prinzessin, durch Heirat Landgräfin von Thüringen 
 Elisabeth von Maltitz  (1238 oder 1239–1333), durch Heirat Landgräfin von Thüringen 
 Elisabeth von Lobdeburg-Arnshaugk (1286–1359), durch Heirat Landgräfin von Thüringen